Posguerra, es una banda colombiana de metal de la ciudad Medellín, Antioquia, formada en 1991.

Una de las características principales de esta banda es que las letras de sus canciones están motivadas por temas ecológicos.

Integrantes 
 Wilfer Estrada: Voz
 Jhony Rivera: Batería y voz
 Yoany Mosquera: Guitarra
 Andrés Nieto: Bajo

Historia 
La historia de Posguerra empieza en 1987 cuando los amigos Jhony Rivera (batería), Juan Andrés Cárdenas (guitarra) y Wilfer Estrada (voz) empiezan un grupo llamado "Psiquiatría". Este grupo termina en 1989 cuando Wilfer se va a cumplir servicio militar obligatorio.

En 1990 Jhony y Juan Andrés empiezan a componer canciones para continuar con el proyecto musical cuando volviera Wilfer.

En 1991 Wilfer termina su servicio militar y se reúne con sus amigos para continuar con el proyecto. Forman una nueva banda a la que llaman "Posguerra". El mismo año graban un demo con canciones propias y también de otras bandas. Hasta 1993 la banda no tendría un bajista oficial, la posición sería desempeñada por músicos invitados por la banda, primero fue Yoany Mosquera, que volvería a entrar a la banda como guitarrista en 1996 y es el actual guitarrista de la banda, y después fue Camilo Kraft, entonces bajista de Neus.

En 1992 lanzan un demo grabado en vivo titulado "Posguerra: Muerte".

En 1993 graban un demo titulado "Ecocidio", en este trabajo el bajo fue grabado por Camilo Kraft como músico invitado. Más tarde el mismo año ingresa Andrés Nieto como bajista oficial de la banda; él era amigo de los otros integrantes de la banda, pero en ese entonces era el guitarrista de otra banda llamada "Sicosis", esta banda se disolvió ese año y sus amigos lo convencieron de que empezara a tocar el bajo y que ingresara a la banda.

Grabaron su primer álbum completo, "Homo Sapiens: Detractor por profesión", en 1995, producido por Ensamble Miditrack y Jorge Ramírez, sin embargo este álbum no fue lanzado hasta 1998.

En 1998 los miembros de la banda deciden tomar un receso para dedicarse a proyectos personales. Jhony, Yoani y Juan Andrés no dejan de tocar y forman una banda llamada "Likor Azul", ya extinta. Pero en 2000 los integrantes deciden continuar con Posguerra.

En el año 2004 sale su más reciente álbum, "Amazonas", que fue grabado, mezclado y masterizado en Siamesis Audio Estudio y producida por Jhony Rivera. En este álbum continúan con sus letras con temas ecológicos que los han caracterizado desde el principio, pero tienen un sonido más maduro.

En el año 2005 sale uno de los fundadores de la banda, el guitarrista Juan Andrés Cárdenas, la banda continua entonces con Yoany Mosquera como único guitarrista.

Discografía 
 Posguerra: Muerte (Demo), 1992
 Ecocidio (Demo), 1993
 Homo Sapiens: Detractor por profesión, 1998
 Amazonas, 2004
 Planeta 3, 2007

Enlaces externos 
Sitio oficial de la banda - Fuente del artículo original

Grupos de rock de Colombia
Grupos de punk rock de Colombia
Grupos de heavy metal de Colombia